Wziernik – otwór inspekcyjny, przeważnie zabezpieczony przezroczystą szybą, pozwalający na obserwację i nadzór biegu procesu wewnątrz reaktora, pieca lub innego elementu instalacji przemysłowej.

Przypisy 
 Jerzy Warych: Aparatura chemiczna i procesowa. OWPW, Warszawa 1996

Aparatura chemiczna
Inżynieria procesowa